Sjö kan avse:

 Stort vatten, t.ex. Nordsjön och Östersjön, med många sammansättningar, t.ex. sjöbod, sjöfarare, sjögång, etc.
 Insjö – större vatten skilt från havet, oftast med sötvatten, t.ex. Storsjön
 Endorheisk sjö – vatten utan avlopp till världshaven, t.ex. Aralsjön
 Lavasjö – samling flytande lava
 -sjö – ett svenskt ortnamnsefterled
 Sjö – ett svenskt efternamn, se Sjöö
 Sjö slott – ett slott i Holms socken i Enköpings kommun
 Sjö naturreservat  – naturreservat i Småland

Se även
 Sjön